Серпц:

 Серпц — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Серпецкий повят.
 Серпц — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Серпецкий повят, Мазовецкое воеводство.